Стоддарт — фамилия. Известные носители:
 Стоддарт, Чарльз (1806―1842) ― британский военный дипломат.
 Стоддарт, Джеймс Фрейзер (род. 1942) — шотландский и американский учёный-химик. 
 Стоддарт, Пол (род. 1965) — австралийский автоспортивный деятель. 
 Стоддарт, Сьюзан (в замужестве Вольфф; род. 1982) — британская автогонщица.